Die Spielzeit 1980/81 war die 32. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

4. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1980_1981
Handballsaison 1980/81